Россетто — фамилия. Известные носители:

 Россетто, Матеус (род. 1996) — бразильский футболист.
 Россетто, Стефан (род. 1987) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Россетто, Эктор (1922—2009) — аргентинский шахматист.